Adamantin est un adjectif caractérisant le diamant : dureté adamantine (qui a la dureté du diamant), éclat adamantin (qui a l'éclat du diamant), fidélité adamantine (qui a la pureté du diamant).

Adamantin est un personnage du manga Wish.

Voir aussi 
 Adamantium, dérivé du mot adamantin, un alliage imaginaire dans l'univers Marvel de Marvel Comics
 Bouddhisme vajrayāna, une voie bouddhiste dont le nom sanskrit signifie véhicule adamantin
 Subadamantin, qui a l'éclat du diamant (entre métallique et vitreux)